Solar Electric Generating Systems (SEGS) sind neun thermische Sonnenwärmekraftwerke in Kalifornien, die von NextEra Energy Resources, einem Tochterunternehmen der NextEra Energy, betrieben werden und diesem teilweise auch gehören.

Hintergründe 
Bei den SEGS handelt es sich um thermische Solarkraftwerke, die durch thermische Solartechnologie und den Einsatz von parabolischen Reflektorrinnen Strom gewinnen. In Kombination mit herkömmlichem Erdgas wird auf diese Weise in der Mojave-Wüste Strom erzeugt. Die neun Kraftwerke haben eine Leistung von zusammen rund 354 MW und bilden so als Verbund den weltweit größten Solarbetrieb dieser Art.

Die thermischen Receiver, die die Sonnenstrahlen absorbieren und auf eine Trägerflüssigkeit (z. B. Öl) übertragen, wurden von der deutschen Firma Schott Solar hergestellt.

Die einzelnen Kraftwerke 
Die neun SEGS-Kraftwerke wurden im Zeitraum von 1985 bis 1991 im kalifornischen San Bernardino County von LUZ II Ltd. (heute Tochter von BrightSource Energy) entwickelt, gebaut und betrieben.

Ab 1984 liefern SEGS I mit einer Leistung von 14 MW und im Jahr darauf SEGS II bei Daggett  mit 30 MW elektrischer Leistung für den Versorger Southern California Edison, einem Tochterunternehmen von Edison International.

Fünf Anlagen SEGS III – SEGS VII  mit einer Leistung von jeweils 30 MW entstanden zwischen 1986 und 1988.

Die im Dezember 1989 und November 1990 nahe Lockhart  in Betrieb gegangenen Anlagen SEGS VIII und SEGS IX sind derzeit (2008) die größten individuellen Sonnenkraftwerke der Welt.

Stromerzeugungsdaten 
Die theoretische Leistung sagt wenig über die tatsächliche Produktion aus.

Das älteste Werk (SEGS I, 1984) hat bei 14 MW Nennleistung jährlich zwischen ca. 20 GWh und ca. 17 GWh produziert. Das sind je MW Leistung also ca. 1,4 GWh bzw. 1,2 GWh.

SEGS V (1988), hat bei 30 MW Nennleistung zwischen ca. 70 GWh und ca. 60 GWh jährlich produziert. Das sind je MW Leistung also ca. 2,3 GWh bzw. 2,0 GWh.

Das letzte Werk (SEGS IX, 1990) hat bei 80 MW Nennleistung zwischen ca. 150 GWh und ca. 120 GWh jährlich produziert. Das sind je MW Leistung also ca. 1,9 GWh bzw. 1,5 GWh.

Insgesamt haben alle Werke (SEGS I bis IX) bei 354 MW Nennleistung jährlich zwischen ca. 660 GWh und ca. 560 GWh nur mit Sonnenenergie produziert. Das sind je MW Leistung also ca. 1,86 GWh bzw. 1,58 GWh.

Das Kraftwerk kann auch Erdgas verwenden. (†) SEGS II wurde 2014 stillgelegt und wird durch eine 44 MW Photovoltaikanlage, das Sunray Energy 2, ersetzt.

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

Sonnenwärmekraftwerk in den Vereinigten Staaten
Solarkraftwerk in Nordamerika
Kraftwerk in Kalifornien
Bauwerk im San Bernardino County
Wirtschaft (San Bernardino County)